Атлетски митинг Прифонтејн класик 2015. је трећи од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015, одржан 29. и 30. маја 2015. на стадиону Хејвард Филду у Јуџину, (САД).

Сатница 

Времена су дата према локалном времену GMT-7.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар +0,9 м/с

400 м

Миља

3.000 м препреке

110 м препоне 
Ветар +1,5 м/с

400 м препоне

Скок увис

Скок мотком

Бацање кугле

Бацање диска

Жене

100 м 
Ветар +1,7 м/с

800 м

5.000 м

Скок удаљ

Троскок

Бацање копља

Победници осталих дисциплина

Мушкарци

Жене

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Званични сајт
 Сајт ДЛ у Јуџин-у 

Атлетски митинг Прифонтејн класик
ИААФ Дијамантска лига 2015.